Владимир Николаевич Селиванов (; 5 ноября 1945, Ижевск — 2007) — советский и украинский правовед, доктор юридических наук (1987), академик Академии предпринимательства и менеджмента Украины (1991), академик Украинской академии педагогических наук (1993), член-корреспондент Академии правовых наук Украины (2000), Заслуженный юрист Украины (1996).

Биография 
Родился 5 ноября 1945 года в городе Ижевск. В 1971 году окончил юридический факультет Киевского государственного университета.

С 1971 года в аспирантуре на кафедре государственного и административного права Киевского университета.

С 1974 года — младший научный сотрудник Института государства и права АН УССР.

В 1976—1984 служил в органах внутренних дел МВД СССР.

С 1984 — старший научный сотрудник Киевского института народного хозяйства.

С 1985 — старший научный сотрудник, ведущий наук, сотрудник, главный научный сотрудник Института государства и права АН УССР.

В 1991 году член Консультативно-совещательного совета при Президиуме Верховного Совета Украинской ССР.

С 1992 — государственный советник Украины по вопросам национальной безопасности, советник Президента Украины по вопросам национальной безопасности — секретарь Совета национальной безопасности при Президенте Украины.

В 1993—1996 — директор Центра исследований проблем предпринимательства и менеджмента НАН Украины.

С 1996 по 1999 — директор НИИ частного права и предпринимательства Академии правовых наук Украины;

С 1999 — главный научный сотрудник НИИ частного права и предпринимательства Академии правовых наук Украины.

Сфера научных интересов 
Исследует теоретические проблемы частного права, вопросы предпринимательства, государственного управления. Принимал участие в разработке Закона «Об экономической самостоятельности Украинской ССР», Декларации о государственном суверенитете Украины, Концепции национальной безопасности Украины (научные основы).

Автор научных работ 
 1977 — «Менеджеризм — апологетика современного капитализма».
 1989 — «США: монополии и государственное управление».
 1991 — «Отраслевое управление в республике (организационно-правовые аспекты)».
 1996 — «Народ и власть. Попытка системного исследования взглядов Н. Е. Салтыкова-Щедрина» (в соавт.).
 1997 — «Экономико-правовые проблемы трансформации отношений собственности в Украине»: сб. наук. трудов / Академия правовых наук Украины, Институт частного права и предпринимательства; отв. ред. В. М. Селиванов, А. Евтушевский. — : «Манускрипт». — 196 с. — ISBN 966-7193-00-4
 1998 — «Реформирование государственного управления в Украине: проблемы и перспективы» (в соавт.).
 2002 — «Право и власть суверенной Украины: Методологические аспекты».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Историческая справка о деятельности СНБОУ
 Биография

Доктора юридических наук
Правоведы СССР
Правоведы Украины
Заслуженные юристы Украины